Ла Агва Ескондида има више значења:

 Ла Агва Ескондида (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Агва Ескондида (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику